Shintaro Mochizuki era il campione in carica, ma ha deciso di prendere parte all'evento principale.

Samir Banerjee ha sconfitto in finale Victor Lilov 7–5, 6–3.

Teste di serie 

  Shang Juncheng (semifinale)
  Luca Van Assche (primo turno)
  Arthur Fils (secondo turno)
  Bruno Kuzuhara (quarti di finale)
  Pedro Boscardin Dias (terzo turno)
  Daniel Rincón (secondo turno)
  Jack Pinnington Jones (quarti di finale)
  Sean Cuenin (secondo turno)

  Viacheslav Bielinskyi (secondo turno)
  Dali Blanch (primo turno)
  Jérôme Kym (quarti di finale)
  Maks Kaśnikowski (primo turno)
  Alexander Bernard (secondo turno)
  Leo Borg (secondo turno)
  Alejandro Manzanera Pertusa (secondo turno)
  Mark Lajal (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2021